Stor-Bodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,38 ha)
Stor-Bodtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (50,4 ha)
Stor-Bodtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (19,4 ha)

Se även
Bodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn